

Estados Unidos 
Condado de Prairie (Arkansas)
Condado de Prairie (Montana)
Grand Prairie — cidade do Texas
La Prairie (Illinois) — aldeia
La Prairie (Minnesota) — aldeia
Bailey's Prairie — aldeia do Texas
South Prairie — aldeia do estado de Washington
Prairie Rose — aldeia do Dacota do Norte
Blooming Prairie — cidade do Minnesota

Regiões censitárias do estado de Washington
Brush Prairie
Prairie Ridge
Fords Prairie

Outros países 
Portage la Prairie — cidade do Canadá
Annéville-la-Prairie

Outros uso 
Prairie School — um estilo arquitetônico
Nissan Prairie — automóvel

Ver também 
Dans la Prairie — pintura de Claude Monet

Desambiguações de topônimos